{{Кинематографист
 |имя                  = Гуги Уитерс
 |оригинал имени       = 
 |изображение          = Googie Withers 1947.jpg
 |описание изображения = Фото 1947 года
 |имя при рождении     = Жоржетта Лизетта УитерсGeorgette Lizette Withers
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1935—19581971—19751986—19891994, 1996
}}
Гу́ги Уи́терс (; 1917, Карачи — 2011, Сидней) — британская актриса театра, кино и телевидения. Командор Ордена Британской империи, офицер Ордена Австралии.

 Биография 
Жоржетта Лизетта Уитерс родилась 12 марта 1917 года в городе Карачи (тогда Британская Индия, ныне — Пакистан). Отец — Эдгар Уитерс, англичанин, капитан ВМФ. Мать её звали Зитетте, она имела голландско-немецкое происхождение. Прозвище Гуги () девочке дала её няня, с тех пор Уитерс и оставила его себе на всю жизнь как имя.
Через некоторое время Эдгар Уитерс оставил военную службу, и семья перебралась в Бирмингем (Англия), где глава семьи стал управляющим сталелитейного цеха, а Гуги была отправлена в школу в Дувре. После окончания школы поступила в . Впервые на экране Гуги появилась в 18-летнем возрасте в фильме : первоначально она должна была сыграть там эпизодическую роль, но когда выяснилось, что одна из главных женских ролей внезапно стала вакантной, на место той актрисы немедленно взяли Гуги. С тех пор Уитерс начала сниматься постоянно.
Согласно опросу 1948 года, Гуги Уитерс занимала восьмую строчку в списке «самых популярных „звёзд“ Британии».
В 1959 году с мужем и детьми переехала на постоянное место жительства в Австралию<ref>Биография   на сайте bigredbook.info</ref> и до 1971 года не снималась.
В 1992 году совместно с мужем стали основателями  — благотворительной организации, целью которой является финансовая поддержка молодым талантливым австралийским актёрам, которые хотели бы обучаться актёрскому мастерству в Великобритании 31-летняя Гуги вышла замуж за 30-летнего австралийского актёра  и прожила с ним всю жизнь до его смерти в 2010 году. От этого брака остались дети:  (род. 1950; актриса театра, кино и телевидения), Николас и Аманда.
Гуги Уитерс умерла 15 июля 2011 года в Сиднее.

Награды и номинации 
 1955 — British Academy Television Awards в категории «Лучшая актриса» — 'победа
 1980 — офицер Ордена Австралии
 Вишнёвый сад
 1995—1996 — Идеальный муж / An Ideal Husband ()
  / The School for Scandal ()
 Услужливый любовник / The Complaisant Lover (Бродвейский театр)
  / Le roi se meurt
 2002 — Веер леди Уиндермир / Lady Windermere’s Fan (Вест-Энд; в возрасте 85 лет)

Телевидение 
 1972, 1973 —  / Boney — разные роли (в 2 эпизодах)
 1974—1975 —  / Within These Walls — Фэйи Босуэлл, управляющая тюрьмы (в 42 эпизодах)
 1988 —  / Great Performances — леди Армстронг (в 1 эпизоде)

Широкий экран 
 1935 —  / The Girl in the Crowd — Сэлли
 1935 —  / The Love Test — Минни
 1935 —  / Her Last Affaire — Эффи
 1936 —  / Crown v. Stevens — Элла Левайн
 1936 —  / Accused — Нинетт Дюваль
 1938 — ? /  — Мэри
 1938 — ? /  — Элси
 1938 —  / Convict 99 — Лотти
 1938 — Леди исчезает / The Lady Vanishes — Бланш
 1939 —  / Trouble Brewing — Мэри Браун
 1942 —  / Back-Room Boy — Бобби
 1942 — Один из наших самолётов не вернулся / One of Our Aircraft Is Missing — Йо де Фрис, голландка, водитель продуктового грузовика
 1944 —  / On Approval — Хелен Хейл
 1945 — Глубокой ночью / Dead of Night — Джоан Кортленд
 1947 —  / The Loves of Joanna Godden — Джоанна Годден
 1947 — В воскресенье всегда идёт дождь / It Always Rains on Sunday — Роуз Сэндигейт
 1948 —  / Miranda — Клэр Мартин
 1950 — Ночь и город / Night and the City — Хелен Носсеросс
 1951 —  / White Corridors — доктор Софи Дин
 1951 —  / Lady Godiva Rides Again — Сьюзан Фостер, актриса в клипе «Тень Востока» (в титрах не указана)
 1951 —  / The Magic Box — няня в Bath Studio
 1952 —  / Derby Day — Бетти Моллой
 1954 —  / Devil on Horseback — миссис Кэделл
 1971 —  / Nickel Queen — Мег Блейк
 1994 — Деревенская жизнь / Country Life — Ханна
 1996 — Блеск / Shine — Катарина Причард, писательница-коммунистка

 Примечания 

 Литература 
 . «Моя жизнь с Гуги» (1979)

 Ссылки 
 Брайан Макфарлейн. Биография  на сайте screenonline.org.uk
 Биография  на сайте ''telegraph.co.uk

Лауреаты премии BAFTA TV
Командоры ордена Британской империи
Офицеры ордена Австралии
Киноактрисы Великобритании